NGC 6647 — рассеянное скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6647
Стрелец (созвездие)
Рассеянные скопления